Сивков — русская фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители 
 
 Сивков, Андрей Сергеевич (род. 1973) — советский и российский футболист.
 Сивков, Аркадий Кузьмич (1899—1943) — генерал-лейтенант артиллерии.
 Сивков, Вадим Александрович (1925—1944) — герой Советского Союза.
 Сивков, Григорий Флегонтович (1921—2009) — дважды Герой Советского Союза.
 Сивков, Иван Иванович (1922—1996) — советский терапевт, член-корреспондент АМН СССР, лауреат Государственной премии СССР.
 
 Сивков, Николай Семёнович (1931—1993) — советский фермер из Архангельской области.
 Сивков, Олег Константинович (1937—2007) — советский хоккеист (хоккей с шайбой), нападающий, тренер.
 Сивков, Пётр Кузьмич (1887—1938) — советский военный деятель, бригврач.
Сивков, Юрий Сергеевич (1953—2007) — российский политический деятель, член Совета Федерации ФС РФ (декабрь 2001 — октябрь 2007)



См. также 
 
 Сивков переулок